Heuvelmans ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Heuvelmans (1916–2001), belgisch-französischer Zoologe und Autor
 Leopold Heuvelmans (* 1945), belgischer Radrennfahrer
 Lucienne Heuvelmans (1885–1944), französische Bildhauerin
 René Heuvelmans (1939–2021), belgischer Radrennfahrer